Marion Jones (1879–1965) olimpiai bronzérmes amerikai teniszezőnő
 Marion Jones (1975) világbajnok amerikai rövidtávfutónő, olimpikon; kosárlabdázónő